pręcik (anatomia) – receptor siatkówki oka
 pręcik (botanika) – męski organ płciowy w kwiecie
 pręcik (stopa geometryczna) – historyczna jednostka długości równa 10 ławek = 446,65 mm